Пизо́ния () — род вечнозеленых растений семейства .

Название этого рода образовано от фамилии нидерландского физика и натуралиста из Амстердама .

Описание 
Растения выделяют липкое вещество, благодаря которому они получили название «дерево-птицелова».

Многие из них весьма декоративны главным образом благодаря своим ярким цветкам, собранным обычно в верхушечные соцветия, и крупным пурпурным, красным, оранжевым или белым прицветникам, служащим для привлечения насекомых-опылителей. Иногда цветет крошечными белыми трубчатыми цветками, вслед за которыми развиваются липкие плоды.

Распространение 
Виды пизонии — деревья и кустарники, произрастающие в тропиках и субтропиках. В природе большинство видов этого небольшого рода встречается на островах южной части Тихого океана: Норфолк, Квинсленд, Новая Зеландия. Но некоторые из них можно встретить и в Австралии и даже на Гавайских островах и материковой Америке.

Применение 
Некоторые никтагиновые используются в народной медицине.

Виды
Род включает около 10 видов деревьев и кустарников:

Примечания

Ссылки 
 Пизония
 Сад.ру - Пизония

Никтагиновые
Таксоны растений, названные в честь людей